Чемпионат Европы по борьбе 2006 года проходил с 25 по 30 апреля в Москве. Во время соревнований был разыгран 21 комплект наград.

Медали 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

Медалисты

Греко-Римская борьба

Вольная борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
Чемпионат Европы по борьбе, Москва, итоги 1.05.2006

Апрель 2006 года
Спорт в России в 2006 году
2006
Международные спортивные соревнования в Москве
2006 год в борьбе
2006 год в Москве
борьба
Чемпионаты Европы в России
Международные соревнования по борьбе в России